Rocket to Russia – album dei Ramones del 1977
Rocket to Russia – album dei The Queers